Річка — природний водний потік
 «Річка» — кінофільм 1951 року французького режисера Жана Ренуара

Річка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Річка — присілок, Кіровський район, Ленінградська область

Річка — річка у Львівській області
 Річка — річка в Косівському районі Івано-Франківської області
 Річка — річка у Верховинському районі Івано-Франківської області
 Річка — село, Закарпатська область, Хустський район
 Річка — село, Івано-Франківська область, Косівський район

Див. також 
 Ріка